Александр Серафимович Касимцев (27 мая 1949, Москва, СССР) — советский футболист. Защитник, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник СК Подшипник (Москва).

За свою карьеру выступал в советских командах «Подшипник» (Москва), «Динамо» (Вологда), «Торпедо» (Владимир), «Спартак» (Москва), «Звезда» (Пермь), «Колос» (Никополь), «Зенит» (Ижевск), «Сатурн» (Рыбинск) и ДСК (Москва).

В конце карьеры был играющим тренером команд «Подшипник» (Москва) и ДСК (Москва).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fanat1k.ru
 Профиль на сайте spartakmoskva.ru
 Профиль на сайте fc-tv.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Рыбинск»